Бри́то () — фамилия и географический объект.

Персоналии 
 Брито, Валдемар де (1913—1979) — бразильский футболист, нападающий.
 Машадо де Брито, Диего Маурисио (более известный как Диего Маурисио; род. 1991) — бразильский футболист, нападающий.
 Брито, Иоанн де (1647—1693) — святой Римско-Католической церкви.
 Гарсия Брито, Луис Альберто (род. 1995) — доминиканский тяжелоатлет.
 Брито, Макс (род. 1971) — ивуарийский регбист, вингер.
 Брито, Мигель (1901—?) — боливийский футболист, полузащитник.
 Брито, Петронильо де (1904—1984) — бразильский футболист, нападающий.
 Брито, Рикардо Рожерио де (более известный под прозвищем Алеман; род. 1961) — бразильский футболист, полузащитник.
 Леон Брито, Рикардо (род. 1983) — испанский футболист, полузащитник.
 Брито, Стефани (род. 1987) — бразильская киноактриса, фотомодель, телеведущая.
 Родригес Брито, Франсиско Антонио (род. 194) — венесуэльский боксёр.
 Брито, Хоана (род. 1943) — мексиканская актриса.
 Брито Руас, Эркулес (род. 1939) — бразильский футболист, защитник, чемпион мира (1970).
 де Брито, Эрминио (более известный как просто Брито; 1914—?) — бразильский футболист, защитник.

География 
 Брито — река в Никарагуа, впадает в Тихий океан.

См. также 
 Бриту